Nematoscelis är ett släkte av kräftdjur. Nematoscelis ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lysräkor
Nematoscelis